Duitsland:
Neuhofen (Palts), een gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts

Oostenrijk:
Neuhofen an der Krems, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Neuhofen an der Ybbs, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Neuhofen im Innkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk